Skaisgirren ist der Name von Dörfern in Preußisch Litauen, die heute in der Oblast Kaliningrad und in Polen liegen: 

 Skaisgirren, 1938 bis 1945 Hellerau, Kreis Goldap, seit 1945: Skajzgiry, Dorf im Powiat Gołdapski, Polen
 Skaisgirren ist der historische Name von
 Groß Skaisgirren, 1938 bis 1946 Kreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung, seit 1946: Bolschakowo, Siedlung und Landgemeinde („Bolschakowskoje selskoje posselenije“) im Rajon Slawsk, Russland
 Groß Skaisgirren, 1938 bis 1946 Großschirren, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Dunaiskoje, jetzt: Sorokino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Russland
 Klein Skaisgirren, 1938 bis 1945 Kleinkreuzingen, Kreis Niederung/Elchniederung, ab  1950: Radischtschewo, jetzt Teil von Sowetskoje im Rajon Slawsk, Russland
 Klein Skaisgirren (Tilsit-Ragnit), 1938 bis 1945 Lichtenrode (Ostpr.), Kreis Tilsit-Ragnit: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Russland
 Schillehnen, 1938 bis 1946 Schillfelde, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Pobedino (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Russland

Siehe auch:
 Kirche Skaisgirren